Hardware Building ist der Name folgender historischen Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bogart Hardware Building in Bentonville, Arkansas  
 Boggs Lumber and Hardware Building in Eckley, Colorado  
 Briggs Hardware Building in Raleigh, North Carolina  
 Doyle Hardware Building in Utica, New York  
 Hardware Building (Iowa) in Wadena, Iowa  
 John H. Parks Company-Wills Hardware Building in Crystal Falls, Michigan  
 Loewenstein and Sons Hardware Building in Charleston, West Virginia  
 Marthasville Hardware Building in Marthasville, Missouri